Іоанн XIII († 972) — сто тридцять четвертий Папа Римський
 Іоанн XIII Гликіс (1260—після 1320) — Константинопольський Патріарх